Jonathan Eysseric e Quentin Halys erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Sander Arends e David Pel hanno sconfitto Purav Raja e Divij Sharan con il punteggio di 6-7(1-7), 7-6(8-6), [10-6].

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)
  Sander Arends  /  David Pel (campioni)

  Sem Verbeek /  Szymon Walków (quarti di finale) 
  Fabian Fallert /  Hendrik Jebens (quarti di finale)

Wildcard 

  Lucas Poullain /  Alexandre Reco (primo turno)

  Arthur Cazaux /  Arthur Fils (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Tennis de Vendée 2022